de Vrede van Moskou (Georgië-Rusland) (1920) tussen Georgië en bolsjewistisch Rusland
 de Vrede van Moskou (Litouwen-Rusland) (1920) tussen Litouwen en bolsjewistisch Rusland
 de Vrede van Moskou (1940) tussen Finland en de Sovjet-Unie